Åsa Westlund – politica svedese
 Simon Westlund – speedcuber svedese